Агриппи́на — женское личное имя латинского происхождения.

Форма мужского фамильного имени (преномена) «Агриппа» (Agrippa); Плиний Старший утверждал что это древнее имя, ведущее со времен Республики, обозначало детей, родившихся вперед ногами. Женское имя стало когноменом и обозначало принадлежность женщины к семье некого Агриппы.

На Руси приобрело форму «Аграфена». В русских летописях могло писаться как «Огрифина» и «Фрефина».

Персоналии

Святые 
 Агриппина Римская, мученица, память 23 июня.
 Агриппина (Лесина), мученица, память 26 января (Новомуч.), 26 декабря;
 Агриппина, мученица, память 1 ноября;
 Агриппина (Киселёва), мученица, память 26 января (Новомуч.), 29 декабря;
 Агриппина Ржевская, княгиня, память 15 июля;

Древний Рим 
 члены семьи Марка Випсания Агриппы, наиболее известного носителя мужской формы имени:
 Випсания Агриппина — дочь Марка Випсания Агриппы от 1-й жены Помпонии Цецилии Аттики, первая жена императора Тиберия.
 Випсания Марцелла Агриппина (Випсания Марцелла, Марцеллина) — дочь Марка Випсания Агриппы от 2-й жены Клавдии Марцеллы Старшей.
 Агриппина Старшая — первая дочь Марка Випсания Агриппы от 3-й жены Юлии Старшей, жена Германика, мать императора Калигулы.
 Агриппина в Брундизии — изобразительный сюжет живописи Нового Времени, иллюстрирующий эпизод из её жизни.
 Агриппина Младшая — дочь предыдущей, мать Нерона. Жена императора Клавдия.
 Випсания Юлия Агриппина (Юлия Младшая) — вторая дочь Марка Випсания Агриппы от 3-й жены Юлии Старшей.

Прочие 
  Агриппина (жена Хильперика II) (V век) — жена Хильпериха II, мать Клотильды, королевы франков.
  Агриппина Ростиславна (1248—1305/09) — жена краковского князя Лешка II Чёрного.
  Агриппина Ольгердовна (?—1393) — дочь великого князя литовского Ольгерда, жена суздальского князя Бориса Константиновича.
  Аграфена Васильевна  (XVI век) — фактическая правительница Великого Рязанского княжества при малолетстве своего сына Ивана, последнего князя Рязанского.

В литературе 
 Грушенька Светлова — персонаж «Братьев Карамазовых».
  — персонаж «Огнём и мечом» Г. Сенкевича.

В театре 
 Агриппина — опера-сериа в трёх актах Георга Фридриха Генделя.
 Агриппина — постановка одноимённой оперы, осуществлённая во Владикавказе в 2012 году.

Другое 
 Совка агриппина — крупная ночная бабочка из семейства совок.
 (645) Агриппина — астероид, открытый в 1907 году.

См. также

Примечания 

Русские женские имена
Имена латинского происхождения
Страницы значений:Тёзки